Open Skies oder Open Sky bezeichnet:
 den militärischen Vertrag über den Offenen Himmel von 1992 zwischen den NATO- und ehemaligen Warschauer-Pakt-Staaten
 die Open-Skies-Abkommen im zivilen Luftfahrtbereich, insbesondere die entsprechende Vereinbarung zwischen der EU und den USA von 2008
 das Flugzeug Tupolew Tu-154M, Deutsches Open Skies
 OpenSkies, eine Tochtergesellschaft der British Airways
 das Jazz-Trio Open Sky, siehe David Liebman
 den Titelsong für den Film Der Rote Baron der deutschen Rockband Reamonn von ihrem Album Reamonn (2008)